Bolla Conradie (né en 1978), joueur de rugby à XV sud-africain
 Christiaan Conradie (né en 1984), artiste peintre sud-africain